Ferula szowitziana är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Ferula szowitziana ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
szowitziana